Cisneros kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Cisneros (ort), Antioquia, 
 Cisneros (kommun i Colombia), Antioquia,

Spanien 

 Cisneros (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Cisneros (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar